Carlos Arturo Fitz-James Stuart y Solís (Madrid, 29 de noviembre de 1991),  conde de Osorno, es un aristócrata español.

Familia 

Carlos Arturo Fitz-James Stuart y Solís nació el 29 de noviembre de 1991 en Madrid, en una de las más preeminentes y tradicionales familias de la nobleza española: la casa de Alba. Es el segundogénito del  duque de Alba de Tormes Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo y de Matilde de Solís-Beaumont y, como es tradicional en los herederos a dicho ducado, ostenta, desde el 15 de febrero de 2015 (y por cesión de su padre), el título de  conde de Osorno.

Matrimonio 
Se comprometió con Belén Corsini de Lacalle, hija de Juan Carlos Corsini Muñoz de Rivera y de su esposa, Mónica de Lacalle Rubio, en septiembre de 2020. La familia Corsini es dueña de la constructora Isolux Corsán. El matrimonio tuvo lugar el 22 de mayo de 2021 en el Palacio de Liria. Al enlace asistieron los actuales duques de Calabria, Pedro y Sofía.

Ancestros

Véase también 
 Elenco de grandes de España
 James Fitz-James,  duque de Berwick

Notas

Enlaces externos 
 www.almanachdegotha.org
 www.hidalgosdeespana.com
 www.cracroftspeerage.co.uk 

Alumnado de la Universidad Complutense de Madrid
Nobles de España del siglo XXI
Osorno
Osorno
Nacidos en Madrid
Católicos de España